Осада Алмейды:
 Осада Алмейды (1810)
 Блокада Алмейды (1811)